Зелёное кольцо:
 «Зелёное кольцо» — ботанический заказник, расположенный на территории Ленинского района в Крыму.
 «Зелёное кольцо» — пьеса в четырёх действиях поэтессы и писательницы З. Н. Гиппиус, написанная и впервые напечатанная в 1916 году.
 Зелёное кольцо Волгограда — природоохраняемая территория вблизи города Волгограда.
 Зелёное кольцо Москвы — замкнутый пешеходный маршрут по Москве.